Wittringen steht für

 Schloss Wittringen auch Haus Wittringen genannt, ein Wasserschloss in Gladbeck, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen
 deutscher Name der französischen Gemeinde Wittring